KVV Oostduinkerke is een Belgische voetbalclub uit Oostduinkerke. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3841 en heeft groen en geel als kleuren.

Geschiedenis 
De club sloot zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943, aan bij de Belgische Voetbalbond. Oostduinkerke bleef er in de provinciale reeksen spelen.

In 2011 promoveerde de club voor het eerst in haar bestaan naar Eerste Provinciale, het hoogste provinciale niveau, een paar jaar nadat buurclub KVV Coxyde al succes kende door op te klimmen in de nationale reeksen.

Bekende spelers 
  Vincent Euvrard (jeugd)
  Yannick Euvrard (jeugd)
  Jan Simoen (jeugd)

Externe links 
 Website KVVO

Oostduinkerke
Sport in Koksijde
Sportvereniging in West-Vlaanderen